Безіменна — річка  в Україні, у Барському районі  Вінницької області. Ліа притока Лядової  (басейн Дністра ).

Опис 
Довжина річки 5,4 км.

Розташування 
Бере  початок на південному сході від Славути. Тече переважно на південний схід через Слободу- Ходацьку і впадає у річку Лядову, ліву притоку Дністра.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 13 с. (Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви